Ximénez steht für

 Pedro Ximénez, eine spanische weiße Rebsorte

Ximénez ist der Familienname folgender Personen:

 Fernando Rios Ximénez (19. Jahrhundert), uruguayischer Politiker
 Francisco Ximénez (1666–1721), spanischer Dominikaner und Historiker
 Miguel Ximénez (* 1977), uruguayischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Ximenes
 Jiménez
 Giménez